Widget steht für:

 Widget, eine Komponente einer grafischen Benutzeroberfläche
 Steuerelement, ein Bedienelement einer grafischen Benutzeroberfläche
 Widget – Der kleine Wächter, eine US-amerikanische Zeichentrickserie von 1990 bis 1991
 Floating widget, eine Abfüllmethode für Dosenbier

Siehe auch: